Scuticaria – rodzaj ryb z rodziny murenowatych
 Scuticaria – rodzaj roślin z rodziny storczykowatych